Hugo de Ibelín puede referirse a:
 Hugo de Ibelín (c.1130–1170), señor de Ramla
 Hugo de Ibelín (c.1213-1238), noble, hijo de Juan I de Beirut
 Hugo de Ibelín (fallecido en 1254), príncipe titular de Galilea
 Hugo de Ibelín (c.1255–1315), barón chipriota
 Hugo de Ibelín (fallecido después de 1335), conde titular de Jaffa 
 Hugo de Ibelín (fallecido en 1349), conde titular de Jaffa